FSG kan syfta på

 FSG – ett svenskspråkigt specialidrottsförbund för gymnastik i Finland, se Finlands Svenska Gymnastikförbund
 FSG – en internationell sammanslutning för studier av militär arkitektur, se Fortress study group